Winnetou III steht für:
 Winnetou III, dritter Roman über Winnetou von Karl May (1893), siehe Winnetou #Winnetou III
 Winnetou 3. Teil, Romanverfilmung von Harald Reinl (1965)